Уркутамахи-1 () — село Дахадаевского района Дагестана. Входит в Ураринский сельсовет.

География 
Село находится на высоте 1715 м над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Куркимахи, Сур-Сурбачи, Гузбая, Сутбук, Дзилебки, Мукракари, Ураги, Урхнища, Мусклимахи, Уркутамахи-2.

Население

Примечания 

Населённые пункты Дахадаевского района